Luise von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Luise von Brandenburg (1680–1705), Prinzessin und Markgräfin von Brandenburg, durch Heirat Erbprinzessin von Hessen-Kassel
 Luise von Brandenburg-Schwedt (1750–1811), durch Heirat Herzogin von Anhalt-Dessau
 Luise Charlotte von Brandenburg (1617–1676), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Kurland
 Luise Henriette von Oranien (1627–1667), Prinzessin von Oranien-Nassau und durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg

siehe auch:
 Anna Elisabeth Luise von Brandenburg-Schwedt (1738–1820), Prinzessin von Brandenburg-Schwedt und durch Heirat Prinzessin von Preußen
 Friederike Luise von Preußen (1714–1784), Prinzessin von Preußen und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach
 Sophie Christiane Luise von Brandenburg-Bayreuth (1710–1739), Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth und durch Heirat Fürstin von Thurn und Taxis
 Luise von Preußen